Fagerlidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fagerlidtjärnet, sjö i Dals-Eds kommun,  (3,95 ha)
Fagerlidtjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (14,3 ha)
Fagerlidtjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn